Футбольна ліга в сезоні 1987/88 — 89-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брав участь 21 клуб. Чемпіоном Англії за підсумками сезону став «Ліверпуль», це вже сімнадцятий трофей ліверпульців, який обійшов головного конкурента за титул «Манчестер Юнайтед» на дев'ять очок.

Підсумкові турнірні таблиці

Перший дивізіон Футбольної ліги

Результати

Другий дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки

Результати

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|}

Третій дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|}

Перегравання  

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 травня 1988

|}

Четвертий дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|}

Посилання 
 rsssf.com 

Англія
Англія
Футбольна ліга